Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-1, 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 John McEnroe (quarti di finale)
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (semifinale)

 Guillermo Vilas (finale)
 José Higueras (primo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1980